Мигель Анхель Гонсалес Суарес, более известный как Мигель Анхель (Оренсе, 24 декабря 1947 года) — испанский футболист. Является выдающимся вратарём испанского клуба «Реал Мадрид», ворота которого защищал на протяжении почти двух десятилетий.

Клубная карьера 
Свои первые шаги в мире спорта Мигель Анхель делал как гандбольный вратарь, в футбол он начал играть значительно позже. Скауты «Реал Мадрида» заметили его в составе «Оренсе» во время товарищеского матча команды на «Сантьяго Бернабеу».

Летом 1967 года он подписал контракт со столичной командой, где столкнулся с конкуренцией таких вратарей, как Антонио Бетанкорт или Мариано Гарсия Ремон. Таким образом «Реал Мадрид» на сезон сдал его в аренду «Кастельону». Тренер Мигель Муньос дал Мигелю Анхелю сыграть в финале кубка Испании 1974 года, «Реал Мадрид» разгромил «Барселону» со счётом 4:0.

Начиная с 1974/75 сезона он стал первым вратарём мадридского клуба на следующие десять лет.

После 18 сезонов в «Реал Мадриде» Мигель Анхель вышел в отставку в 1986 году в возрасте 38 лет, среди его достижений восемь чемпионских титулов, пять кубков, один Кубок Лиги и два Кубка УЕФА. Он также выигрывал Трофей Саморы как лучший вратарь лиги в 1976 году; в общей сложности он сыграл 246 матчей в высшем дивизионе.

Единственным крупным клубным титулом, который не удалось завоевать Мигелю Анхелю, был Кубок европейских чемпионов УЕФА, несмотря на участие в девяти розыгрышах. Он был близок к победе в 1981 году, проиграв в финале «Ливерпулю».

С момента своего ухода со спорта он продолжал работать с «Реал Мадридом», занимая различные должности. Сначала как представитель команды, затем как тренер вратарей и, наконец, как директор тренировочной базы клуба.

Национальная сборная 
Он сыграл 18 матчей за основную сборную Испании и один матч за олимпийскую. Он дебютировал 12 октября 1975 года в отборочном матче чемпионата Европы, который Испания выиграла со счётом 2:0 у Дании. Мигель Анхель сменил в воротах травмированного Хосе Анхеля Ирибара.

Он был основным вратарём Испании между 1976 и 1978 годами, благодаря чему поехал на чемпионат мира по футболу 1978 года в Аргентину. Однако к чемпионату мира 1982 года он был вытеснен Луисом Арконадой.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 National team data 
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Оренсе»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Кастельон»
Обладатели трофея Саморы